Igor Lazic ist der Name folgender Personen:

*Igor Lazić (Fußballspieler, 1967) (* 1967), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
Igor Lazić (Eishockeyspieler) (* 1992), kroatischer Eishockeyspieler 
Igor Lazič (Fußballspieler, 1979) (* 1979), slowenischer Fußballspieler